Miejscowości w USA:
 Tamarac – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
Gminy w USA:
 Tamarac (ang. Tamarac Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall